Гео́ргий (Его́р) Ива́нович Шабали́н (1 мая 1926, Халтурино, Мари-Турекский кантон, Марийская автономная область — 8 сентября 1997, п. Оршанка, Марий Эл) — марийский советский журналист, член Союза журналистов СССР. Редактор Оршанской районной газеты «Вперёд» Марийской АССР (1965—1986). Заслуженный работник культуры РСФСР (1986), заслуженный работник культуры Марийской АССР (1980). Участник войны с Японией. Член КПСС.

Биография 

Родился 1 мая 1926 года в д. Халтурино ныне Мари-Турекского района Марий Эл.

7 ноября 1943 года призван в РККА. Участник войны с Японией: пулемётчик, воздушный стрелок на Дальнем Востоке, рядовой. Дослужился до капитана. Демобилизовался из армии 24 июня 1951 года
 
В 1957 году начал свою журналистскую деятельность: в 1957—1959 годах — редактор газеты «Вперёд» Хлебниковского р-на, в 1965—1986 годах — редактор газеты  «Вперёд» Оршанского района Марийской АССР. В 1963 году окончил Ленинградскую высшую партийную школу.

В 1996 году по инициативе уроженца д. Халтурино Мари-Турекского района Марий Эл Г. И. Шабалина на том месте, где раньше стояла деревня, был поставлен памятный обелиск.

Умер 8 сентября 1997 года в п. Оршанка Марий Эл.

Звания и награды 

 Заслуженный работник культуры РСФСР (1986)
 Заслуженный работник культуры Марийской АССР (1980)
 Медаль «За победу над Японией» (30.09.1945) 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1970, 1976)

Литература

Примечания

Ссылки 
 ПАМЯТЬ НАРОДА. Шабалин Георгий Иванович. Год рождения: 01.05.1926

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Мари-Турекском районе
Умершие в Оршанском районе (Марий Эл)
Выпускники Ленинградской высшей партийной школы
Заслуженные работники культуры Марийской АССР
Журналисты СССР
Члены Союза журналистов СССР
Журналисты Марий Эл
Воздушные стрелки Великой Отечественной войны
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Капитаны (СССР)
Члены КПСС